Билин:

 Билин — народ на северо-востоке Африки.
 Билин — язык, распространённый в Эритрее.
 Билин — река в Туве.
 Билин — посёлок в Ирландии.
 Билин — деревня на Западном берегу реки Иордан.